Тюзи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильфаньян. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16391.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 70 км южнее Пуатье, в 37 км к северу от Ангулема.

Тюзи — один из немногих населённых пунктов Шаранты, где нет своей церкви.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 146 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 91 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 62 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 68,1 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 62 активных работали 57 человек (30 мужчин и 27 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 29 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта